El Castillo de Villafuerte de Esgueva, también conocido como "Castillo de Garci Franco de Toledo", se sitúa en Villafuerte de Esgueva, provincia de Valladolid, Castilla y León, España. Es Bien de Interés Cultural desde 1988.

Historia 
Construido en el , fue residencia de la familia Franco, judíos conversos provenientes de Toledo, que adquirieron el señorío de Villafuerte. Se construyó siguiendo el modelo de castillo llamado escuela de Valladolid.

Actualidad 
Actualmente es propiedad de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Está bastante completo, pero en proceso de restauración. La torre del homenaje está restaurada y amueblada.

Descripción 
Es un castillo señorial acomodado al estilo de otros de la época, como el de Fuensaldaña y el de Torrelobatón.

Galería

Véase también  
 Castillos de la provincia de Valladolid

Referencias

Enlaces externos 
 

Villafuerte de Esgueva
Castillos de Castilla y León del siglo XV
Monumentos histórico-artísticos de España declarados en 1931